Мари́я Инноке́нтиевна Гера́симова () — советский и российский географ-почвовед, заслуженный профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, почетный член Международного союза почвоведов (2016) и Докучаевского общества почвоведов (2022). Один из разработчиков новой классификации почв России. Доктор биологических наук, профессор.

Биография 
Родилась в Москве 10 октября 1940 года. Оба её родители были почвоведами: отец, Иннокентий Петрович Герасимов (1905—1985), академик АН СССР, мать, Елена Всеволодовна Лобова (1902—2000), доктор сельскохозяйственный наук. В 1963 году окончила Географический факультет МГУ. После защиты в 1967 году кандидатской диссертации по почвам Предкарпатья стала работать на кафедре географии почв и геохимии ландшафтов МГУ. В 1993 году защитила диссертацию на соискание степени доктора биологических наук по теме «Интегральная микроморфологическая диагностика почв». В 1994 году присвоено учёное звание профессора.

Научная деятельность 
Научная деятельность Герасимовой связана с географией, картографией и генезисом почв. Она проводила исследования во многих регионах и природных зонах России и зарубежных стран почти на всех материках. Является одним из крупнейших специалистов по микроморфологии почв. При её участии разрабатывается современная классификация почв России, и были составлены почвенные карты СССР и России, а также множество почвенно-геохимических и ландшафтно-геохимических карт. Занимается также решением вопросов связанных с антропогенной трансформацией почв и техногенным почвообразованием. Участвовала в пяти международных рабочих совещаниях по микроморфологии почв и несколько раз была членом научного комитета этих совещаний. Является секретарём редколлегии журнала «Почвоведение» Входит в состав диссоветов в МГУ и Почвенном институте.

Награды 
В 1996 году, совместно с И. П. Гавриловой и М. Д. Богдановой, получила премию им. Д. Н. Анучина за создание почвенной карты России и сопредельных стран. С 2016 года является почётным членом Международного союза почвоведов, в 2018 году удостоена медали им. Вальтера Кубиены, присуждаемой этим научным обществом.

Публикации 
Опубликовала более 200 научных работ, в том числе.

Примечания

Ссылки 
 Мария Иннокентиевна Герасимова (профиль в системе ИСТИНА)
 Классификация почв России

Почвоведы СССР
Почвоведы России
Авторы учебников
Лауреаты премии имени Д. Н. Анучина